Facades – francuska grupa muzyczna, która powstała w 2004 w Paryżu we Francji.

Historia 
Amélie Festa i Mathieu Maestracci poznali się w 2004 w szkole technik audiowizualnych w wyniku czego nawiązali współpracę i szybko stali się grupą Facades. Mathieu inspiruje się muzyką zarówno klasyczną jak i współczesną i łączy lekkie, akustyczne rytmy i dźwięki electro z delikatnym głosem Amélii. W 2007 roku poznali reżysera Stéphane Meunier, po czym dostali ofertę kompozycji muzyki dla jego filmów i seriali, w tym do Odnaleźć Alice. Zespół po wydaniu swojej pierwszej płyty znajdował się w pierwszej dziesiątce wykonawców MySpace we Francji latem 2008 z prawie 7 tysiącami odtworzeń dziennie. W 2010 ukazał się drugi album "Clouds In The Box", a w 2012 "Ballads and Lullabies Compilation". 3 listopada 2014 zostanie wydany nowy album: "Those Who Crossed Territories".

Członkowie 
 Amélie Festa - wokal, autorka tekstów
 Mathieu Maestracci - kompozytor, aranżer

Dyskografia

Albumy 
 Facades (2008)
 Clouds In The Box (2010)
 Ballads and Lullabies Compilation (2012)
 Those Who Crossed Territories (2014)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa

Francuskie zespoły muzyki elektronicznej
Francuskie zespoły popowe